

Жар — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Жар — присілок, Сямженський район, Вологодська область

Жар — муніципалітет, департамент Шер, регіон Центр-Долина Луари